Panik:

 Panik — музыкальная группа из Германии.
 Panik — второй студийный альбом немецкой альтернативной группы Panik.

См. также 
 Паник